«Тегетгоф» () — корабль Австро-Венгерской империи, дредноут типа «Вирибус Унитис». Создавался для противодействия итальянским линкорам на Адриатике.

Название корабля 
Назван в честь адмирала Вильгельма фон Тегетгоффа (немецкое написание — Wilhelm von Tegetthoff), австрийского адмирала XIX века,
одержавшего победу над итальянским флотом в битве при Лиссе.

Другие корабли с тем же названием 
 Полярная научно-исследовательская парусно-моторная шхуна «Адмирал Тегетгофф» () (1872 год постройки). В 1873 году в ходе экспедиции под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера на этом судне была открыта Земля Франца-Иосифа. Мыс на этом острове, увиденный первым, был назван Мыс Тегетгофф.
 Казематный броненосец «Тегетгофф» (1878 год постройки). Был переименован в «Марс» в 1912 году.

Строительство 
5 октября 1908 года австро-венгерский Военно-морской департамент выдал проектные спецификации на новый линкор компании «Стабилименто Текнико Триестино» (СТТ) — основному частному подрядчику флота, а в декабре того же года был объявлен конкурс на лучший проект. В то время компания CTT была достаточно мощным и хорошо организованным предприятием с собственной инженерно-технической базой. Его проектный отдел под руководством ведущего специалиста по военному кораблестроению страны — Вячеслава Зигфрида Поппера — объединял лучших австрийских инженеров-кораблестроителей.

«Тегетгоф» был построен на верфи Stabilimento Tecnico Triestino в Триесте в рамках первой и единственной австро-венгерской программы строительства дредноутов. Корабль был заложен 24 сентября 1910 года, спущен на воду 21 марта 1912 года. Ввод в строй состоялся 14 июля 1913 года.

Служба 

До начала войны «Тегетгоф» был включён в состав 1-й Морской дивизии австро-венгерского флота.

В канун начала Первой мировой войны «Тегетгоф» вместе с кораблями «Вирибус Унитис» и «Принц Ойген» были отправлены чтобы поддержать переход к берегам Турции кораблей «Гёбен» и «Бреслау». После того, как немецкие корабли успешно прошли британские корабли, флот был отозван.

В мае 1915 года «Тегетгоф» под командованием вице-адмирала М. Ньегована участвовал в бомбардировке итальянского города Анкона.

15 декабря 1916 года корабль посетил император Карл I.

12 декабря 1917 года корабль посетил немецкий кайзер Вильгельм II.

9 июня 1918 года по приказу нового командующего австрийского флота Миклоша Хорти «Тегетгоф» и «Сент-Иштван», усиленные эсминцем и шестью миноносцами, вышли из порта Пула. Им предстояло осуществить прорыв морской блокады пролива Отранто Адриатического моря между итальянским Бриндизи и греческим Корфу, чтобы немецкие и австро-венгерские подводные лодки и корабли могли свободно проходить этот пролив. Так как готовилась наступательная операция сухопутных войск в Италии, чтобы выбить войска Антанты с полуострова и восстановить контроль над территорией, то корабли должны были наносить удары с фланга, чтобы парализовать обороноспособность армии Италии, а подводные лодки вести борьбу против надводных кораблей и судов противника.

В этой операции должен был принять участие весь флот, поскольку было совершенно ясно, что после 15 мая 1917 года противник бросит в бой свои броненосные крейсера для того, чтобы хотя бы перехватить наши силы на отходе. Я считал, что наш флот будет способен окружить и уничтожить их.

10 июня, примерно в 3:15 ночи группа из двух итальянских катеров — MAS 15 (командир Армандо Гори) и MAS 21 (командир Джузеппе Аонцо) — под командованием Луижди Риццо засекла Австро-Венгерские корабли, шедшие на юг. Набрав ход и пройдя мимо миноносок охранения, в 3:25 MAS 15 выпустил с дистанции около 800 метров две 450-мм торпеды по «Сент-Иштван», который в 3:30 после попадания дал крен в 10° на правый борт. Торпеды, выпущенные с MAS 21 по «Тегетгоф», прошли мимо. После атаки итальянские катера ушли, сбросив все глубинные бомбы под форштевень преследующего их миноносца № 76. Предполагая, что рядом могут находиться подводные лодки, «Тегетгоф» пошёл зигзагом, открыв безуспешный огонь на поражение из лёгкой артиллерии. В 4:45 «Тегетгоф» попытался взять «Сент-Иштван» на буксир для буксировки в залив Бргульджи. Но эта попытка не удалась, так как несмотря на все действия корабль продолжал тонуть. Затем последовал приказ оставить корабль, и через несколько минут после 6:00 утра «Сент-Иштван» опрокинулся и затонул. 22 июля 1918 года Луиджи Риццо за эту победу был удостоен золотой медали и рыцарского креста Военного ордена, а после войны катер MAS 15 был выставлен для всеобщего обозрения в римском «Мусео ди Рисорджименто», где он находится до сих пор. 10 июня отмечается в Италии как Праздник Военно-морского флота.

Адмирал Хорти вскоре отменил операцию, предполагая, что она уже не является секретом для итальянцев. Все корабли получили приказы вернуться в свои базы. Это была последняя военная операция для «Тегетгоф», и он провёл остаток своей службы у причала в порту Пуле. Затем, по условиям Версальского мирного договора корабль был передан Италии и перемещён в Венецию, где показывался как военный трофей. По иронии судьбы, корабль с именем адмирала попал в распоряжение страны, которую он в своё время победил.

С 1924 года по 1925 год корабль был отдан на слом в городе Ла-Специя.

Наследие 

 Орудия главного калибра были выставлены на всеобщее обозрение в городе Бриндизи, около памятника «Маринер».
 Корабельная рында хранилась до 1942 года в итальянском городе Ла-Специя, позже, 22 ноября 1942 года её передали немецкому крейсеру «Принц Ойген». В 1973 году рында была официально возвращена Австрии, и 23 июля 1973 года она была передана от военного командования Штирии морскому обществу Граца для сохранения.
 Один из якорей находится у входа в Военно-морской исторический музей в Венеции. Второй якорь украшает вход морского министерства в Риме со стороны Тибра. Третий якорь находится в Monumento al Marinaio d’Italia в Бриндизи.
 Пока корабль находился в Италии, он был снят для фильма Eroi di nostri mari, который описывает потопление «Сент-Иштван».
 В 2008 году о гибели «Сент-Иштван» был снят новый документальный фильм режиссёра Марии Магдалены Коллер. На немецком языке фильм называется Tod im Morgengrauen — Der Untergang der Szent István, что можно перевести как Смерть на рассвете — гибель «Святого Иштвана».

Примечания

Ссылки 
 Линейный корабль «Вирибус Унитис», Австро-Венгрия, 1912 г. на сайте Боевые корабли мира.
 Броненосцы и дредноуты австро-венгерского флота.
 На исходе Первой мировой. В ноябре 1918-го состоялся дебют морского спецназа, Александр Уткин, Военно-промышленный курьер, № 13, 3 — 9 декабря 2003 года.
 Уроки Лиссы, С.Балакин (Статья в том числе о казематном броненосце «Тегетгоф», служившем во флоте Австро-Венгрии с 1881 году).
  Дредноуты класса «Тегетгоф».
  Военно-морской флот Австро-Венгрии.

Линейные корабли типа «Вирибус Унитис»